RRC Longlier is een Belgische voetbalclub uit Longlier. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3189 en heeft zwart als clubkleur.

Geschiedenis
De club sloot zich begin jaren 40 aan bij de Belgische Voetbalbond. Longlier bleef er de volgende decennia in de provinciale reeksen spelen.

De club speelde in Derde Provinciale, het allerlaagste niveau in Luxemburg, toen men in het begin van de 21ste eeuw aan een opgang begon. Longlier promoveerde naar Tweede Provinciale en bleef het ook daar goed doen. Men haalde er enkele keren de eindronde, telkens zonder succes, tot men er in 2010 kampioen werd. RRC Longlier promoveerde zo naar het hoogste provinciale niveau. De club kon zich de volgende seizoenen goed handhaven in Eerste Provinciale en in haar derde seizoen behaalde men er de titel. De club promoveerde zo in 2013 voor het eerst in haar bestaan naar de nationale reeksen.

Resultaten

Externe links
 Officiële website

Longlier, RRC
Neufchâteau
Sportvereniging in Luxemburg (provincie)